Dorfkirche Lichtenberg steht für:
 Alte Pfarrkirche Lichtenberg im gleichnamigen Berliner Stadtteil
 Dorfkirche Lichtenberg (Erzgebirge) im Landkreis Mittelsachsen
 Dorfkirche Lichtenberg (Neuruppin) in Brandenburg